Liou kan som auktorsförkortning betyda:

 Tchen Ngo Liou (Av IPNI använd stavning)
 Tcheng Ngo Liou (Samma person, bara alternativ stavning)

Robotskapade auktorsförkortningar